KILL es el cuerto sencillo de la cantante de I've Sound, Mell. Fue publicado el día diecinueve de noviembre del año 2008, casi un año y dos meses después de su sencillo anterior. La canción que da título al sencillo fue utilizada como tema principal de la película de Mamoru Oshii, , mientras que la canción que figura en la cara B, On my own fue utilizada como tema de cierre de la misma película. Este sencillo sólo alcanzó el puesto trigésimo séptimo de la lista Oricon, Es por lo tanto el sencillo menos vendido en la carrera de MELL.
			
EL sencillo fue publicado en dos ediciones, una limitada y otra regular.

Tracklisting 	
	
 KILL -- 4:53	
 Letras: Mell	
 Composición y arreglos: Kazuya Takase	
 On my own -- 5:10	
 Letras: Mell	
 Composición y arreglos: Tomoyuki Nakazawa	
 KILL (instrumental) -- 4:53	
 On my own (instrumental) -- 5:07

Referencias 

Canciones de MELL